Холмсвил има више значења:
 Холмсвил (Небраска)
 Холмсвил (Охајо)